Gareth Williams peut désigner :
 Gareth Williams (1953-2001), un musicien britannique, bassiste du groupe This Heat ;
 Gareth Williams (1954-2018), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Gareth Williams (1978-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Gareth Williams, baron Williams de Mostyn (1941-2003), un avocat et homme politique gallois ;
 Gareth Williams, un acteur américain ;
 Gareth V. Williams, un astronome anglo-américain.